Pull the Thorns from Your Heart è il sesto album in studio del gruppo musicale statunitense Senses Fail, pubblicato nel 2015.

Tracce

Formazione
James "Buddy" Nielsen – voce
Gavin Caswell – basso
Zack Roach – chitarra
Chris Hornbrook – batteria
Matt Smith – chitarra

Collegamenti esterni